

Geografia 
 Villequier – comune francese nella regione della Normandia
 Villequier-Aumont – comune francese nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Marie-Jacques-François-Alexandre Asselin de Villequier – politico francese
 Louis Guy de Villequier – generale francese
 Robert de Villequier – vescovo cattolico francese